Игнатий (IX век) — патриарх Константинопольский.
 Игнатий (ок. 1540—1620) — патриарх Московский и Всея Руси.
 Игнатий IV (Хазим) (1920—2012) — патриарх Антиохийский и всего Востока.